Жюйе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Манль. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16173.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-западу от Парижа, в 75 км южнее Пуатье, в 32 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 185 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 119 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 99 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 83,2 %, в 1999 году было 61,4 %). Из 99 активных работали 92 человека (49 мужчин и 43 женщины), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 20 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Семиугольная галло-римская башня. Рядом расположено главное здание позднего средневековья. Исторический памятник с 1988 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта